Bahnhof Ochiai steht für folgende Bahnhöfe in Japan:

 Bahnhof Ochiai (Hokkaidō) auf Hokkaidō
 U-Bahnhof Ochiai in Tokio